Alano puede referirse a:
 alanos, grupo étnico de origen iranio 
 Alano (perro), raza canina
 Alano di Piave, localidad italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto